Manotes kan syfta på#

 Manotes (ringmaskar) – ett släkte av ringmaskar
 Manotes (tvåvingar) – ett släkte av tvåvingar
 Manotes (växter) – ett släkte av tvåhjärtbladiga växter

Manotes